Натуральне число 983
 983 рік до нашої ери
 983 рік нашої ери